Europamesterskaberne i curling 2022 for herre- og kvindehold var det 46. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Lillehammer, Norge i perioden 15. - 23. november 2021 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A-turneringerne blev spillet i Håkons Hall, mens B-turneringerne afvikledes i Eidsiva Arena. Norge var EM-værtsland for fjerde gang, og det var anden gang, at mesterskabet blev spillet i Lillehammer.

C-EM blev spillet i Genève, Schweiz i perioden 12. – 17. september 2021, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om tre ledige pladser ved B-EM. Mændenes tre pladser blev besat af Slovenien, Belgien og Slovakiet, mens kvindernes tre pladser ved B-EM blev vundet af Litauen, Slovenien og Østrig.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv direkte pladser ved VM i 2022 i Las Vegas, USA samt yderligere fire pladser ved det interkontinentale VM-kvalifikationsstævne i Lohja, Finland.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2019 og de to bedste hold fra B-EM 2019. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

B-EM havde deltagelse af 16 hold, men 23 hold var tilmeldt mesterskabet, så de ti lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Curling Club Trois-Chêne i Genève, Schweiz i perioden 12. - 17. september 2021, hvor Slovenien, Belgien og Slovakiet sikrede sig de sidste tre pladser ved B-EM.

De 16 hold var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, hvor de to gruppevindere var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. De to hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i grupperne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen.

Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Tyrkiet og Rusland, rykkede op i A-gruppen. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Litauen og Bulgarien, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to grupper, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2022. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidst spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede ti hold om tre ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i Curling Club Trois-Chêne i Genève, Schweiz i perioden 12. - 17. september 2021 og blev vundet af Slovenien, der sammen med Belgien og Slovakiet gik videre til B-EM senere på året.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Tjekkiet og Estland, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen, der blev besat af Norge og Letland.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv ledige pladser ved VM i 2022 i Prince George, Canada, og de syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM. Derudover gik yderligere to hold fra A-EM samt de to bedste hold fra B-EM videre til den interkontinentale VM-kvalifikationsturnering, hvor der blev spillet som de sidste to ledige VM-pladser.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2019 og de to bedste hold fra B-EM 2019. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

13 hold var tilmeldt B-EM, så de fem lavest rangerede hold ved det foregående EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Genève, Schweiz i perioden 12. – 17. september 2021, hvor Litauen, Slovenien og Østrig sikrede sig de sidste tre ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Norge og Letland, rykkede op i A-gruppen. Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Spanien og Finland, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede fem hold om tre ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 12. - 17. september 2021 i Genève, Schweiz. Turneringen blev vundet af Litauen, der sammen med Slovenien og Østrig gik videre til B-EM senere på året.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 B-Division 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 C-Division 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 - Women  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships B-Division 2021 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships B-Division 2021 - Women  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2021 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2021 - Women

Noter 

2021
Curling i 2021
Curling i Norge
Sport i Lillehammer